Вождь — руководитель или лидер группы людей, народа, страны.

В частности:
 Вождь — глава племени или вождества.
 Вождь — руководитель государства (или организации), основанного на принципе вождизма.
 Вождь — руководитель общественного движения, партии, идейный руководитель.
 Вождь (устаревшее — военный вождь) — полководец. В Европе происходит из раннего Средневековья, когда глава государственного образования был в первую очередь верховным военачальником (сравн. напр. этимологию слов: князь, герцог),.
 Вождь — название, используемое для пропосты в фуге.

Примечания